Az 1945–1946-os osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának harmincötödik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Rapid Wien az 1945-46-os szezon bajnoka.
 Az SC Helfort, az SC Rapid Oberlaa és az ESV Ostbahn XI kiesett a másodosztályba (2. Klasse).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok